Forat negre microscòpic (del seu nom en anglès Micro Black Hole), forat negre que rep els efectes de la mecànica quàntica
 Forat negre massiu (del seu nom en anglès Massive Black Hole), forat negre amb una massa de milions de masses solars
 Reacció de Morita-Baylis-Hillman, reacció química usada en la síntesi orgànica
 Histograma de límits de moviments (del seu nom en anglès Motion Boundary Histogram), descriptor usat en el reconeixement d'acció per trajectòries denses, en el camp de la visió artificial
 mbH també és l'acrònim de mit beschränkter Haftung, forma de societat de responsabilitat limitada en el dret mercantil alemany
 Mbh també és l'acrònim per a les citacions del Mahabharata, obra cabdal de la literatura índia